Алексей Мирошниченко: Мирошниченко, Алексей Григорьевич (род. 1974) — российский хореограф.
 Мирошниченко, Алексей Денисович (1915—1976) — Герой Советского Союза.